Duško Devčić (Fiume, Jugoszlávia, 1948 –) horvát labdarúgóhátvéd.

Források 
worldfootvall.net
RSSSF
Lazzarich, Marinko (2008) (horvátul). Kantrida bijelih snova. Fiume: Adamić. ISBN 978–953–219–393–0, pp. 382–3.

1948-ban született személyek
Fiumeiek
Jugoszláv labdarúgók
Horvát labdarúgók
A HNK Rijeka labdarúgói
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek